Аны́ткаби́р ( — «мемориальная могила») — мавзолей, усыпальница основателя и первого президента Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Мавзолей находится в столице Турции — Анкаре.

История 

До постройки был объявлен конкурс на лучший проект. В нём приняли участие 27 иностранных и 20 турецких архитекторов. Победителем конкурса стал проект, представленный двумя турецкими архитекторами — Эмином Халидом Онатом и Ахмедом Орханом Ардой. В октябре 1944 года состоялась церемония закладки первого камня в основания мавзолея, закончилось строительство к 1953 году. Во время строительства проект претерпел некоторые изменения, которые были связаны с финансовыми затруднениями. Вместо предусмотренных в проекте двух этажей был построен один этаж, но это нисколько не повлияло на величественность сооружения. Общая площадь комплекса, включая сам мавзолей, парк, музей и другие постройки составляет 750 тысяч квадратных метров. В постройке мавзолея были использованы сельджукские и османские мотивы. 

Комплекс состоит из четырех компонентов: Дороги Львов, Парка Мира, Церемониальной Площади, Зала Славы.

Интересные факты 
Ежегодно комплекс посещают большое количество людей. Так, например, в 2004 году число посетителей составило 2,5 миллионов человек, а в 2005 году их число составило 3,8 миллионов человек. Вход на территорию комплекса, включая музей, бесплатный для граждан всех государств.

В комплексе выставлена уникальная коллекция автомобилей, на которых ездил Ататюрк.

Фотографии

Ссылки 
 Аныткабир
 В прошлом году Аныткабир (Anitkabir) посетили 3 млн. 800 тыс. человек
 Milyonlar Ata’ya koştu
 Фотографии комплекса

Мавзолеи революционеров
Здания и сооружения, заложенные в 1944 году
Здания и сооружения, построенные в 1953 году
Появились в 1953 году в Турции
Мавзолеи Турции
Культовые сооружения Анкары
Память о Мустафе Кемале Ататюрке
Мавзолеи, построенные в XX веке